

Persone 
 Aleksandr Aleksandrovič Musin-Puškin (1856-1907) – politico russo
 Aleksandr Ivanovič Musin-Puškin (1827-1903) – nobile inglese
 Aleksej Ivanovič Musin-Puškin (1744-1817) – generale russo

 Ivan Alekseevič Musin-Puškin (1783-1836) – ufficiale russo 
 Platon Ivanovič Musin-Puškin (1698-1743) – politico russo
 Vladimir Alekseevič Musin-Puškin (1798-1854) – nobile e ufficiale russo
 Vladimir Vladimirovič Musin-Puškin (1870-1923) – nobile e politico russo

Storia di famiglia 
 Musin-Puškin – famiglia nobile russa